Parysówka – część miasta Osiek w woj. świętokrzyskim w Polsce
 Parysówka – część wsi Kolonia Łyszkowice w woj. łódzkim w Polsce
 Parysówka – struga w woj. lubelskim

Przypisy